Лисово () — село в Болгарии. Находится в Хасковской области, входит в общину Свиленград. Население составляет 3 человека (2011) — все цыгане.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Левка, в состав которого входит Лисово, должность кмета (старосты) исполняет Борис Борисов (Порядок, законность и справедливость (РЗС)) по результатам выборов 2011 года, прежде кметом была Маринка Желязкова Костадинова (Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)) по результатам выборов правления кметства 2007 года.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Хасковской области